Les artères palpébrales latérales (ou artères palpébrales externes) sont deux rameaux, l’un supérieur, l’autre inférieur, nés de l’artère lacrymale, qui se rendent à la commissure externe des paupières où ils s’anastomosent avec les artères palpébrales médiales en formant le cercle artériel palpébral.

Notes et références 

palpébrales latérales